Die Central Division ist eine der Western Conference zugehörige Division der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL.  Sie umfasst acht Teams und somit genauso viele wie ihr Gegenstück innerhalb der Western Conference, die Pacific Division.

Die Einteilung in Divisions erfolgt nach der geographischen Lage der Teams. In der Central Division spielen die Teams, die im Landesinneren Nordamerikas angesiedelt sind. Sie wurde nach der Expansion der Liga 1993 als Nachfolger der Norris Division gegründet. Im Rahmen der Umstrukturierung zu Beginn der Saison 2013/14 wurde die Northwest Division aufgelöst und deren Teams auf die Central und die Pacific Division aufgeteilt.

Teams

Saisonstatistik 

Legende: Playoff-Qualifikation in grün, Punkte in Klammern, Stanley-Cup-Gewinner dieser Saison fett

NHL-Division